Back to Now – album delle Labelle del 2008
 Back to Now – album di Skye Edwards del 2012